Eigenwillig ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Heinrich Eigenwillig (1732–1808), Architekt und Dresdner Ratsbaumeister
 Eckehard Eigenwillig (* 1955), deutscher Fußballtrainer und ehemaliger -spieler

Siehe auch: